Denumirea de Suha Reka se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Suha Reka, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo;
 Suha Reka, un sat în comuna Veliki Preslav, regiunea Șumen.